Cape Breton – wyspa w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Cape Breton – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Cape Breton – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Cape Breton – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Cape Breton – jednostka samorządowa (regional municipality) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Zobacz też 
 Cape Breton Screaming Eagles – drużyna hokejowa z Sydney w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Park Narodowy Cape Breton Highlands – park narodowy w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja